Sweet Sixteen steht für:

 Sweet Sixteen (Sport), eine Turnier-Runde (Achtelfinale) der verbleibenden 16 Mannschaften
 Spitzname für das Sturmgewehr M16, siehe M16 (Gewehr) #Sonstiges

Film und Fernsehen:
 Sweet Sixteen (1928), US-amerikanischer Film von Scott Pembroke aus dem Jahr 1928
 Sweet Sixteen – Blutiges Inferno, US-amerikanischer Film von Jim Sotos aus dem Jahr 1983
 Sweet Sixteen (2002), britischer Film von Ken Loach aus dem Jahr 2002
 Sweet Sixteen (Fernsehserie), britische Sitcom aus dem Jahr 1983

Musik:
 Sweet Sixteen (Reba-McEntire-Album), aus dem Jahr 1989
 Sweet Sixteen (The-Huntingtons-Album), aus dem Jahr 1996
 Sweet Sixteen (Royal-Trux-Album), aus dem Jahr 1997
 Sweet Sixteen (Sarah-Geronimo-Album), aus dem Jahr 2004

 Sweet Sixteen (Lied), Lied von Billy Idol aus dem Jahr 1986

SWEET16 steht für:
 SWEET16, eine Programmiersprache für den Apple II

Siehe auch:
 Sweet Little Sixteen, Song von Chuck Berry